Alexandra von Sachsen ist der Name folgender Personen:
 Alexandra von Sachsen-Coburg und Gotha (1878–1942), Prinzessin von Großbritannien und Irland und durch Heirat Fürstin zu Hohenlohe-Langenburg
 Alexandra von Sachsen-Altenburg (1830–1911), Prinzessin von Sachsen-Altenburg und durch Heirat unter dem Namen Alexandra Iosifowna (russisch Александра Иосифовна) russische Großfürstin
 Alexandra von Dänemark (1844–1925), Königin von Großbritannien und Irland, die durch Heirat auch zum Haus Sachsen-Coburg und Gotha gehörig